El término Río Grande, en Argentina, puede referirse a:

Localidades 
Río Grande, ciudad en el departamento Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Río Grande, en el departamento Coronel Pringles, de la provincia de San Luis;
Departamento Río Grande, departamento de la provincia de Tierra del Fuego, Argentina;

Ríos 
 río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, localizado en la Isla Grande que discurre de este a oeste y desemboca en la ciudad de Río Grande;
 río Grande,ubicado en el valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba;
 río Grande, ubicado en el valle de Nonogasta, en la provincia de La Rioja;
río Grande, ubicada al sudoeste de la provincia de Mendoza; o
 río Grande de Jujuy, ubicado en la provincia de Jujuy.